Дэ́вид Арке́тт (; ) — американский актёр, рестлер, продюсер, режиссёр и сценарист.

В качестве актёра он наиболее известен по роли Дьюи Райли в слэшере «Крик», за которую получил премию Teen Choice Award и две премии Blockbuster Entertainment Awards. Как рестлер он больше всего известен по выступлению в World Championship Wrestling (WCW) в 2000 году, где выиграл титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.

Ранние годы 
Аркетт родился в Бентовилле, штат Виргиния. Он является младшим ребёнком актёра Льюиса Аркетта (1935—2001) и бывшей актрисы, поэтессы и терапевта Бренды Оливии «Марди» Новак (1939—1997). Его братья и сёстры, Розанна, Ричмонд, Патрисия и Алексис, также стали актёрами.

Карьера в рестлинге

World Championship Wrestling (2000) 
В 2000 году после того как World Championship Wrestling (WCW) выпустили фильм «К бою готовы», где главную роль исполнял Аркетт, его привлекли к сюжетным линиям WCW. Дебют Аркетта в WCW состоялся 12 апреля на шоу Thunder. Вначале шоу он сидел вместе со зрителями, однако потом вышел на ринг и участвовал в стычке с Эриком Бишоффом и его группировкой New Blood. После этого Аркетт вошёл в альянс с Крисом Каньоном и чемпионом WCW Даймондом Далласом Пэйджем. 24 апреля они помогли Аркетту победить Бишоффа в поединке на Monday Nitro. 26 апреля на Thunder, Аркетт принял участие в командном поединке с Пэйджем против Джеффа Джаретта и Эрика Бишоффа. По условию поединка, тот кто удержит соперника станет чемпионом мира в тяжелом весе WCW. Аркетт смог удержать Бишоффа и стал чемпионом мира в тяжелом весе WCW.

Во время своего чемпионства Аркетт использовался в основном в качестве комедийного персонажа. В качестве чемпиона он появился только на двух шоу: 1 мая на Nitro и 7 мая на Slamboree. Во время первого шоу был показан ролик, записанный на съемках фильма Аркетта «3000 миль до Грейсленда», в котором также снимались его жена Кортни Кокс и их коллега Курт Рассел. В ролике Кокс сообщает Расселу, что Аркетт — чемпион мира WCW в тяжелом весе, в результате чего Рассел смеется и уходит, а Аркетт гонится за ним со стальным стулом. Аркетта показали дрожащим от страха и пытающимся сдать чемпионский пояс. Однако он успешно защитил титул против Танка Эббота с помощью Пейджа.

Аркетт удерживал титул в течение 12 дней до шоу Slamboree 7 мая 2000 года, где он защищал титул против Джарретта и Пейджа в матче «Тройная клетка» — том самом матче, который был показан в кульминации фильма «К бою готовы». В конце концов, он предал Пейджа и отдал победу Джарретту. Аркетт в последний раз появился в WCW 13 августа на шоу New Blood Rising, когда вмешался в матч между Баффом Багвеллом и Каньоном.

Аркетт был против идеи стать чемпионом мира WCW в тяжелом весе, считая, что фанаты будут против того, чтобы титул достался не-рестлеру. Винс Руссо, который в то время был главным сценаристом WCW, настаивал на том, что Аркетт станет чемпионом — это будет хорошо для компании и Аркетт неохотно согласился. Все деньги, заработанные им за время пребывания в WCW, были переданы семьям Оуэна Харта (который погиб в результате несчастного случая), Брайана Пиллмана (который умер от недиагностированного заболевания сердца) и Даррена Дроздова (который получил паралич после несчастного случая на ринге). После того, как World Wrestling Federation приобрела WCW в 2001 году, чемпионство Аркетта было названо главной причиной провала Nitro. Джин Окерланд в интервью 2009 года, посвященном истории WCW, заявил, что «как только Аркетт выиграл титул, его с таким же успехом можно было выбросить в мусорную корзину» из-за потери того немногого доверия, которое оставалось к тому моменту.

World Wrestling Federation/World Wrestling Entertainment (2002, 2010) 
8 февраля 2002 года Аркетт появился в толпе зрителей во время выпуска WWF SmackDown!, держа плакат с надписью «Бывший чемпион мира WCW». 13 декабря 2010 года Аркетт участвовал в церемонии награждения Слэмми 2010. Этим же вечером он вместе Алексом Райли сражался в матче «Двое против одного» против Рэнди Ортона, однако его команда проиграла. После матча чемпион WWE Миз попытался атаковать вместе с Аркеттом Ортона, однако в конце Рэнди провел Powerbomb Аркетту, бросив его на стол.

Возвращение в рестлинг (2018—2019) 
В 2018 году во время интервью на «Шоу Венди Уильямс» Аркетт заявил, что 18 лет его троллили в интернете и он хочет, чтобы люди уважали его имя в рестлинге. Для своего возвращения он начал тренироваться с рестлером Питером Авалоном. 15 июля 2018 года Аркетт вернулся в рестлинг, дебютировав в Championship Wrestling from Hollywood (CWFH), где проиграл RJ City.

6 октября 2018 года Аркетт в команде с RJ City победил команду Halal Beefcake (Идрис Абрахам и Джо Коулман) в командном матче на шоу Border City Wrestling в Уинсор, Онтарио, Канада. Это шоу было снято Impact Wrestling для показа в ноябре 2018 года в качестве PPV One Night Only. 16 ноября 2018 года Аркетт сразился с Ником Гейджем в «Матче смерти» на шоу Джоуи Джанелы LA Confidential. Во время матча он получил сильный порез шеи, в результате чего у него началось обильное кровотечение. После матча он отправился в больницу и был прооперирован. Позже Аркетт заявил, что покончил с «Матчами смерти».

23 мая 2019 года Аркетт дебютировал в сериале «Быть ​​элитой», где попытался убедить Ника и Мэтта Джексонов разрешить ему участвовать в «Королевской битве» на шоу AEW Double or Nothing. Ни один из них сначала не узнал его, однако в конце концов они вспомнили о его чемпионстве в WCW, но все равно отказали ему в участии, вместо этого нанеся ему двойной Superkick.

Этот период карьеры Аркетта в рестлинге стал основной для документального фильма «Дэвид Аркетт неуязвим».

Личная жизнь 
12 июня 1999 года Аркетт женился на актрисе Кортни Кокс. Они познакомились на съёмках фильма «Крик» в 1996 году и начали встречаться во время съёмок фильма «Крик 2» в 1997 году. Их дочь, Коко Райли Аркетт, родилась 13 июня 2004 года. В октябре 2010 года Кокс и Аркетт объявили о расставании. В июне 2012 года Аркетт подал на развод, который был завершён в мае 2013 года.

В 2011 году Аркетт начал встречаться с журналисткой Кристиной Макларти. Они обручились в июле 2014 года и поженились 12 апреля 2015 года. У них есть двое сыновей — Чарли Уэст Аркетт (род. 28 апреля 2014) и Огастус Алексис Аркетт (род. 8 марта 2017).

Аркетт является совладельцем Bootsy Bellows, эксклюзивного ночного клуба в Лос-Анджелесе. Он также является сертифицированным инструктором Боба Росса.

Избранная фильмография

Компьютерные игры 
 2022 — The Quarry — Крис Хэкетт

Титулы и достижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 № 453 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2019
 World Championship Wrestling
 Чемпион мира в тяжелом весе WCW (1 раз)
 Wrestling Observer Newsletter
 Самая отвратительная тактика (2000) Выигрыш титула чемпиона WCW в тяжелом весе

Примечания

Ссылки 
 David Arquette interview
 The Mighty Vin interviews David Arquette
 Propr Collection Official Website

Режиссёры по алфавиту
Телережиссёры США
Участники реалити-шоу США
Продюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры XX века
Кинопродюсеры XXI века
Кинопродюсеры США
Телепродюсеры XX века
Телепродюсеры XXI века
Телепродюсеры США
Рестлеры США
Аркетт
Киноактёры США